Kanegasaki steht für:
 Kanegasaki (Iwate) (Kanegasaki-chō), eine Stadt (-chō) in der japanischen Präfektur Iwate
 Kanegasaki (Ishikawa) (Kanegasaki-mura), ein ehemaliges Dorf (-mura) in der japanischen Präfektur Ishikawa (1954 eingemeindet nach Tatsuruhama, seit 2004 zu Nanao), 
 das Kanegasaki (Kanegasaki), ein Kap (-saki) in der Aioi-Bucht in der Stadt Aioi in der japanischen Präfektur Hyōgo